Auke Bloembergen (1838-1901), lid Eerste Kamer der Staten-Generaal 
 Auke Bloembergen (1927-2016), jurist en hoogleraar